Светослав Петров може да се отнася за:

 Светослав Петров (р. 1978) – български футболист
 Светослав Петров (р. 1988) – български футболист